Axel Köhler-Schnura (* 30. April 1949 in Hof als Axel Köhler) ist ein deutscher Umwelt- und sozialpolitischer Aktivist und Konzernkritiker. Bekannt wurde er durch sein Engagement bei der Coordination gegen Bayer-Gefahren und beim Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre.

Leben

Studium und Beruf 
Axel Köhler-Schnura studierte Betriebswirtschaftslehre (BWL), Soziologie und Informatik an der Universität Regensburg sowie verschiedene Sprachen und schloss das BWL-Studium 1976 als Diplom-Kaufmann ab. Danach arbeitete er in einem Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Thema „Arbeiterbewusstsein“ und beendete 1978 sein Soziologie-Studium mit dem Vordiplom. Anschließend arbeitete er bis 1988 in mehreren Unternehmen, zuletzt in der Geschäftsleitung einer Großdruckerei. Seit 1988 ist er mit zwei eigenen, ökologisch ausgerichteten Unternehmen als selbstständiger Unternehmer tätig. Daneben publiziert er zu Umwelt- und Wirtschaftsthemen.

Engagement gegen Großkonzerne 
Als Köhler-Schnura in Wuppertal wohnte, gehörte 1978 zu den Gründern der Anwohnerinitiative Wuppertaler Bürgerinitiative gegen Bayer-Umweltgefährdung, die als Reaktion auf Störfälle im dortigen Bayer-Werk entstand. Seitdem ist er als Kritiker der Bayer AG aktiv. Nach einer Explosion im Dormagener Bayer-Werk im Jahr 1979 begann die Initiative, sich zunächst überregional in Deutschland und ab 1980 auch international zu vernetzen. 1983 war Köhler-Schnura maßgeblich beteiligt an der Gründung der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG), die er seitdem ehrenamtlich als Vorstand vertritt.

Seit 1982 ist die Initiative bzw. die CBG auf den jährlichen Hauptversammlungen der Bayer AG präsent. In diesem Rahmen kritisiert Köhler-Schnura den Konzern regelmäßig und warf ihm „Profitgier“ vor. Die CGB gibt seit 1983 unter anderem das vierteljährlich erscheinende Magazin Stichwort BAYER heraus, bei dem Köhler-Schnura bis 2010 ehrenamtlich als Redakteur tätig war.

1986 rief er zusammen mit Henry Mathews, Heinrich Pachl und Helmut Paschlau den Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre ins Leben. Dieser Verband, bei dem Köhler-Schnura von 1986 bis 1991 und von 1997 bis 2000 im Vorstand tätig war, nutzte die Bestimmungen des Aktienrechts, um soziale, ökologische und menschenrechtliche Verfehlungen von Konzernen und Banken anzuklagen.

Aktiv war Köhler-Schnura ab 1985 auch im Hinblick auf die I.G. Farben. Zusammen mit Opfer-Verbänden und antifaschistischen Organisationen gründete Köhler-Schnura ein Aktionsbündnis und besuchte regelmäßig die Aktionärsversammlungen der I.G. Farben, wo er sich für deren sofortige Auflösung und für eine Entschädigung der während der NS-Zeit dort beschäftigten Zwangsarbeiter einsetzte.

Sonstiges ehrenamtliches Engagement 
Köhler-Schnura engagierte sich seit früher Jugend in der Deutschen Kommunistischen Partei. Seit Ende der 1970er-Jahre engagierte er sich auch ehrenamtlich in der Umweltbewegung und in anderen sozialen Bewegungen. Er war 1978 an der Gründung der linken Tageszeitung taz beteiligt und gehörte in den 1980er-Jahren zu den Mitgründern der Ökobank. Bei Gründung und Aufbau des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) und des Pestizid-Aktionsnetzwerkes (PAN) war er wesentlich beteiligt. Außerdem engagierte er sich unter anderem im Vorstand der Edition „Kunst gegen Konzerne“, der internationalen Stiftung ethecon – Ethik & Ökonomie (2004 Gründungsstifter), des Vereins Mensch-Tier-Umwelt e. V., des Luxemburg-Liebknecht-Fonds (2005 Mitgründer) und des bankunabhängigen Solidar-Sparfonds ProSolidar e. V. (früher Umweltfonds e. V.; 1994 Mitgründer).

Er gehörte dem deutschen Koordinierungskreis des Europäischen Sozialforums (ESF) an und war von 1999 bis 2003 jeweils verantwortlich für den Bereich „Multinationale Konzerne“ beim ersten ESF 2002 in Florenz und beim zweiten ESF 2003 in Paris.

Privates 
Köhler-Schnura  lebt in Düsseldorf. Er ist verheiratet und hat vier Kinder, von denen eines früh gestorben ist.

Auszeichnungen 
 1998: Business Crime Control Preis
 2000: Preis für Zivilcourage der Solbach-Freise-Stiftung, für seinen Einsatz als weltweiter Leiter der Coordination gegen BAYER-Gefahren
 2008: Nominierung für den Alternativen Nobelpreis
 2011: Henry Mathews Preis

Publikationen 

Redaktionelle Bearbeitung
 BAYER macht Kasse. Berichte über die Geschäfte des BAYER-Konzerns. 1. Auflage. Hrsg.: Coordination gegen BAYER-Gefahren, Schmetterling Verlag, Stuttgart 1991, ISBN 3-926369-41-8 (mit: Achim Schmottlach); 2., unveränderte Auflage: 1991, ISBN 3-926369-43-4.

Herausgeberschaft
 Alternativer Geschäftsbericht zum BAYER-Konzern. Kritische BAYER-Aktionäre. 1. Auflage. Hrsg.: Internationale Coordinationsstelle – Aktiv gegen BAYER-Umweltgefährdung e. V., Weltkreis-Verlag, Dortmund 1985, ISBN 3-88142-355-9.

Weblinks 
 
 
 Kurzbiografie von Axel Köhler-Schnura bei ethecon Stiftung Ethik & Ökonomie
 Axel Köhler-Schnura (PDF, 1063 kB) in der Porträtserie Geschäftskunden im Porträt bei der EthikBank

Einzelnachweise 

Globalisierungskritiker
Journalist (Deutschland)
Person (Düsseldorf)
DKP-Mitglied
Deutscher
Geboren 1949
Mann